Trauma kan avse:

 Psykiskt trauma – kan uppstå efter en upplevelse av chockartad eller smärtsam art
 Medicinskt trauma – en skada på levande vävnad i en organism
 Traumatologi – det medicinska studiet av trauma
 Traumateori – en teori om att psykiska besvär orsakats av trauman
 Trauma (musikgrupp) – namnet på Cliff Burtons första band
 Trauma (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 2009